Gonthaire est un anthroponyme d'origine germanique notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Gonthaire (mort en 437), roi des Burgondes ;
 Gonthaire (mort en 524), prince franc mérovingien ;
 Gonthaire (mort en 555), évêque de Tours ;
 Gonthaire (), abbé de Saint-Pierre de Corbie.

Voir aussi 
 Gonthier
 Günther